Вургун — фамилия и топоним:
 Вургун, Самед (1906—1956) — азербайджанский советский поэт, драматург и общественный деятель.
 Вургун — посёлок городского типа в Акстафинском районе Азербайджана.

См. также 
 Улица Самеда Вургуна
 Гусейнов, Вургун Тофиг оглы
 Вергун